I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2016/2017 – 61. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce. Z uwagi na utworzenie od sezonu zawodowej ligi w najwyższej klasie rozgrywek i zamknięcie na okres trzech lat awansów z I Ligi – rozgrywki wyłonią jedynie zespoły zwycięzców grup oraz te, które zostaną relegowane do II ligi polskiej sezonu 2017/2018. Pomimo formalnego zamknięcia PGNiG Superligi, możliwe jest powiększenie liczby zespołów w niej występujących do 16 i w przypadku spełnienia wymogów regulaminowych dotyczących udziału w rozgrywkach PGNiG Superligi możliwy jest awans zwycięzców grup do najwyższej klasy rozgrywek.

Rywalizacja toczyć się będzie systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwać będzie organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach wezmą udział drużyny 28 klubów sportowych, podzielone na dwie grupy (Grupę A i Grupę B).

Przed ogłoszeniem pierwszej wersji terminarza rozgrywek w sezonie 2016/2017 nastąpiło uporządkowanie grup i  przeszła do Grupy A, zaś do Grupy B trafiło .

W związku z poszerzeniem PGNiG Superligi do 14 drużyn – licencję na grę w najwyższej klasie rozgrywek otrzymały:  i . Jednocześnie z występów w I Lidze zrezygnował zespół . W związku z tym faktem Kolegium Ligi dokonało wyboru drużyn, które uzupełnią grupy I Ligi. Z pretendujących do rozgrywek zespołów wybrano: ,  oraz .

Grupa A

Drużyny

Tabela 

|}

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

Źródło: Liga Mężczyzn gr. A – klasyfikacja strzelców

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Drużyny

Tabela 

|}

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

Źródło: Liga Mężczyzn gr. B – klasyfikacja strzelców

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 Archiwum rozgrywek piłki ręcznej w Polsce

Przypisy

Biografia 
 Regulamin rozgrywek I Ligi w piłce ręcznej w sezonie 2016/2017

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2016 w piłce ręcznej
2017 w piłce ręcznej
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie